Ледник Шокальского:
 Ледник Шокальского (Новая Земля) — ледник на острове Северный архипелага Новая Земля ;
 Ледник Шокальского — ледник в Казахстане ;
 Ледник Шокальского — ледник в Киргизии (возможно уже не существует) ;
 Ледник Шокальского — ледник на пике Гармо;
 Ледник Шокальского — ледник на Алтае;
 Ледник Шокальского — ледник в Восточном Тянь-Шане, хребет Богдо-Ула.